Ritschka bezeichnet:

 Ritschka (Chust), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, Ukraine
 Ritschka (Kossiw), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, Ukraine

 den deutschen Namen von Říčky v Orlických horách, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 den deutschen Namen von Říčky u Brna, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien

Siehe auch:
 Říčka